Aitkenhead ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Aitkenhead (1904–1968), schottisch-kanadischer Eishockeytorwart
 John und Morag Aitkenhead, schottische Pädagogen, Gründer der Kilquhanity School
 Wattie Aitkenhead (1887–1966), schottischer Fußballspieler